Tennant ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Tennant (* 1987), britischer Radrennfahrer
 Andy Tennant (* 1955), US-amerikanischer Regisseur
 Charles Tennant (1768–1838), schottischer Chemiker und Industrieller
 Colin Tennant, 3. Baron Glenconner (1926–2010), britischer Adliger und Geschäftsmann
 David Tennant (* 1971), schottischer Schauspieler

 Emily Tennant (* 1990), kanadische Schauspielerin
 Emma Tennant (1937–2017), britische Schriftstellerin
 Georgia Tennant (* 1984), britische Schauspielerin 
 Harold Tennant (1865–1935), britischer Politiker
 James Francis Tennant (1829–1915), britischer Geodät, Astronom und Regierungsbeamter

 Kylie Tennant (1912–1988), australische Autorin
 Natalie Tennant (* 1967), US-amerikanische Journalistin und Politikerin
 Neil Tennant (* 1954), britischer Musiker
 Smithson Tennant (1761–1815), englischer Chemiker
 Stella Tennant (1970–2020), britisches Model und Modedesignerin
 Tessa Tennant (1959–2018), britische Bankerin, Umweltaktivistin und Trägerin des Order of the British Empire
 Ty Tennant (* 2002), britischer Schauspieler
 Veronica Tennant (* 1947), kanadische Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin
 Victoria Tennant (* 1950), britische Schauspielerin
 William Tennant (1784–1848), schottischer Gelehrter und Dichter
 William Tennant (Produzent) (1941–2012), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler

Tennant ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tennant (Alabama) im Randolph County
 Tennant (Iowa) im Shelby County
 Tennant (Kalifornien) im Siskiyou County

Tennant steht für:
 Tennant Company, US-amerikanischer Reinigungsgerätehersteller
 Tennant Motor, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Tennant Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Tennant, Berg auf der Rongé-Insel, Antarktis
 Tennant-Riff, Untiefe im Chinesischen Meer

Siehe auch:
 Tennantit, Mineral
 Tenant
 Tennent